Со́фья Па́вловна Аки́мова, урождённая Ребристова (сентябрь 1824 — , Раменское) — известная драматическая артистка московского театра (ныне — Государственный академический Малый театр России).

Биография 
Получила прекрасное образование. Выйдя замуж за актёра и режиссёра московской труппы А. Ф. Акимова, пожелала поступить на сцену. Муж и родные её воспротивились этому, но она тайно от них брала уроки у актрисы А. Т. Сабуровой. Дебютировала в 1846 году на сцене московского Малого театра и скоро сделалась любимицей публики, оставшись в одном театре до конца жизни. Угадав сразу характер своего дарования, она выступала только в ролях комических старух, в которых была неподражаема. В пьесах Островского и Гоголя Акимова была очень хороша в ролях свах. Стала самой первой исполнительницей во многих спектаклях по пьесам Островского.

Акимова помогала своему мужу в переводах и переделках пьес и сама перевела с французского драму «Мать и Сын».

После ранней смерти дочери Екатерины (ум. 1876), также актрисы, и зятя, контрабасиста Михаила Александровича Энгель-Крона воспитывала внуков — Александра, Николая, Сергея, Михаила Михайловичей Энгелькрон.

Похоронена на Ваганьковском кладбище (9 уч.).

Роли в театре 
  — «Гроза» А. Н. Островского — Феклуша (первое исполнение пьесы)
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Тугоуховская
 «Бедность не порок» А. Н. Островского — Арина
 «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Аграфена Кондратьевна
 «Доходное место» А. Н. Островского — Кукушкина
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Манефа
 «Горячее сердце» А. Н. Островского — Матрёна
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Сваха
 «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Простакова

Литература 
 И. Аксаков. Двадцать два года службы С. П. Акимовой при московских театрах // «Москва», 1868, № 47

Источники

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Малого театра
 АКИМОВА (Ребристова) Софья Павловна.

Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Ваганьковском кладбище